Примат:

 Примати (, від , родовий відмінок  — один з перших (тобто «вищих»)) — вид плацентарних ссавців, що включає мавп і людей.
 Примат ( — перше місце, старшинство, від  — перший) — первинність, перша роль, переважання, верховенство, переважне значення; у філософському значенні — первинне, примітивне, неоформлений початок, основа, субстрат ідеї, первинної тези.
 Примат Папи Римського — вище ієрархічне положення Папи Римського.
 Примат — монах абатства Сен-Дені, один з головних авторів «Великих французьких хронік».
 Примат (прізвисько відповідно профільного вишу) — виш чи факультет прикладної математики.
 Примат (альбом O.Torvald) — музичний альбом гурту O.Torvald